Camilo, all'anagrafe Fernando Camilo Farias - calciatore brasiliano nato nel 1986
 Camilo, all'anagrafe Camilo Reijers de Oliveira - calciatore brasiliano nato nel 1999